Фест может означать:

Персоналии 
 Фест, Антон (1908—1998) — немецкий юрист, оберштурмбаннфюрер СС, руководитель полиции безопасности и СД в Сараево.
 Фест, Иоахим (1926—2006) — немецкий историк, автор одной из наиболее известных биографий Гитлера.
 Фест, Лоренц (1776—1840) — австрийский ботаник.
 Порций Фест — римский прокуратор Иудеи в 59—62 годах.
 Секст Помпей Фест — древнеримский грамматик II века н. э.
 Фест (историк) (ум. ок. 380) — позднеримский историк.
 Руф Фест Авиен (305—375) — римский писатель и поэт.

Топонимы 
 Фест (город) — древний город на Крите, один из центров минойской цивилизации.
 Фестос — община (дим) в Греции.

Другое 
 Фест в значении фестиваль.
 Фест — судебный округ в средневековой Германии. 
 !ФЕСТ — сеть концептуальных авторских ресторанов во Львове.